Andy Andreoff (né le  à Pickering, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Andy Andreoff débute en 2007 avec les Panthers de Pickering en Ligue de hockey junior de l'Ontario. Il finit la saison 2007-2008 avec les Generals d'Oshawa en LHO, avec lesquels il joue jusqu'en 2012. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 par les Kings de Los Angeles. 

Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay contre Peter Budaj.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008|| Panthers de Pickering|| LHJO|| 40|| 12|| 15|| 27|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 25|| 0|| 1|| 1|| 8|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2008-2009|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 66|| 11|| 14|| 25|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 15|| 33|| 48|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 66|| 33|| 42|| 75|| 109|| 10|| 3|| 8|| 11|| 16
|-
|2011-2012|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 57|| 22|| 36|| 58|| 88|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2011-2012|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2012-2013|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 69|| 13|| 13|| 26|| 111|| 4|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2013-2014|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 76|| 11|| 24|| 35|| 133|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2014-2015|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 18|| 2|| 1|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 7|| 5|| 5|| 10|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 60 || 8 || 2 || 10 || 76 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 36 || 0 || 2 || 2 || 70 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 45 || 3 || 6 || 9 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH || 75 || 26 || 29 || 55 || 150 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 39 || 11 || 7 || 18 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 3 || 2 || 0 || 2 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 6 || 1 || 0 || 1 || 0  || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH || 60 || 18 || 24 || 42 || 57 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4

| 185 || 14 || 12 || 26 || 225 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Pickering
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Islanders de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York